Орик — деревня в Нижнеудинском районе Иркутской области

География 
Деревня находится в 51 км от Шумского. Расположена на берегу реки Орик.

Население 
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года население НП составило 189 человек.
После разрушительного наводнения 2019 года было принято решение село расселить, жителям были выданы сертификаты на покупку жилья в других населённых пунктах.

Власть 
Деревня в административном плане относится к Катарбейскому муниципальному образованию Нижнеудинского района
Иркутской области

Примечания 

Населённые пункты Нижнеудинского района